«Shock of Daylight» — це міні альбом, британського пост-панк, гурту The Sound, який був випущений в квітні 1984, року, на лейблі, Statik, в США був випущений на лейблі, A&M Records.

Список композицій 

 Golden Soldiers—3:15
 Longest Days—5:07
 Counting the Days—3:36
 Winter—4:17
 A New Way of Life—4:17
 Dream Then Plans—4:03

Джерела